Akbari ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Akbari (1947–2022), iranischer Fechter
 Alireza Akbari (1961–2023), iranischer Politiker, Emigrant im Vereinigten Königreich
 Amir Ali-Akbari (* 1987), iranischer Ringer
 Javad Akbari (* 1989), iranischer Grasskiläufer
 Mohammad Anwar Akbari (* 1992), afghanischer Fußballspieler